

Елідоу — місто, штат Іллінойс
 Елідоу — місто, штат Техас

Див. також 
 Аледо